Skin – abbreviazione di skinhead
 Skin – cantante britannica, voce solista degli Skunk Anansie
 Skin – file per modificare l'aspetto di un programma
 Skin – serie televisiva statunitense del 2003

Cinema 
 Skin – cortometraggio del 1992 diretto da Dick Lowry
 Skin – cortometraggio del 1995 diretto da Vincent O'Connell
 Skin – film del 2008 diretto da Anthony Fabian
 Skin – cortometraggio del 2018 diretto da Guy Nattiv
 Skin – film del 2018 diretto da Guy Nattiv

Musica 
 Skin – gruppo musicale hard rock britannico
 S.K.I.N. – supergruppo rock giapponese
 Skin – album di Peter Hammill del 1986
 Skin – album dei 16 Volt del 1994
 Skin – album di Melissa Etheridge del 2001
 Skin – singolo degli Spock's Beard del 1999, dall'album Day for Night
 Skin – singolo dei Breaking Benjamin del 2002, dall'album Saturate
 Skin – singolo di R. Kelly del 2008
 Skin – album di Flume del 2016
 Skin – singolo di Rag'n'Bone Man del 2017
 Skin – singolo di Sabrina Carpenter del 2021

Pagine correlate 
 Skins